Příjmení Friese nosí více významných osobností:

 Leopold August Friese (1793–1846) – český malíř, kreslíř a litograf
 Werner Friese (1946–2016) – východoněmecký fotbalový brankář
 William Friese-Greene (1855–1921) – anglický vynálezce a profesionální fotograf
 Wolf Friese (1907–???) – rakouský fotbalový útočník

Externí odkazy